Molekulska formula -{C16H12O8}- se može odnositi na:

 5-O-Metilmiricetin
 Anulatin
 Europetin
 Laricitrin
 Mearnsetin
 Patuletin